Cikawao (Lengkong), een plaats in Indonesië
Cikawao (Pacet), een plaats in Indonesië